Gineceo puede referirse a:

 En la Grecia clásica, se denominaba gineceo a la parte de la casa reservada para las mujeres.

 En Botánica, el gineceo es la parte femenina de las flores en las plantas fanerógamas.